Neuchâtel oder Neuchatel  heißen folgende geographische Objekte:

 Neuenburg NE, deutscher Name der Stadt Neuchâtel im gleichnamigen, überwiegend französischsprachigen Schweizer Kanton
 Kanton Neuenburg, deutscher Name des französischsprachigen Kantons Neuchâtel in der Schweiz (République et Canton de Neuchâtel)
 Bezirk Neuenburg, deutscher Name eines Bezirks im Kanton Neuenburg, Schweiz (District de Neuchâtel)
 Neuchâtel-Urtière, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Neuchatel (Kansas),  Gemeinde im Bundesstaat Kansas, Vereinigte Staaten

Neuchâtel  ist der Familienname folgender Personen:
 ein Schweizer Grafengeschlecht, siehe Neuenburg (Adelsgeschlecht)
 ein französisches Adelsgeschlecht, Seigneurs, siehe Neuchâtel-Bourgogne

Neuchâtel, Weiteres
 Neuchâtel (Schiff), 1912 gebauter Schweizer Raddampfer

Siehe auch:
 Neufchâtel
 Neuenburg